«Женщина-президент» ( - букв. Верховный главнокомандующий) — американский политико-драматический телесериал о жизни и деятельности вымышленной семьи первой женщины-президента США  Маккензи Аллен (Джина Дэвис).

Сериал стартовал на телеканале ABC во вторник, 27 сентября 2005 года и привлёк большое количество зрителей. Сериал был высоко оценен критиками, в 2006 году он был выдвинут в трех номинациях на премию «Золотой глобус», в том числе и в категории лучший драматический сериал. Джина Дэвис выиграла «Золотой глобус», а Дональд Сазерленд был номинирован на премию.

Актеры и персонажи 
 Джина Дэвис — Президент Маккензи Аллен
 Кайл Секор — Первый джентльмен Род Кэллоуэй
 Дональд Сазерленд — Спикер Палаты представителей Натан Темплтон
 Гарри Ленникс — глава администрации Белого дома Джим Гарднер
 Эвер Кэррадайн — Пресс-секретарь Келли Ладлоу
 Мэтт Лантер — Гораций Кэллоуэй
 Кэйтлин Уэкс — Ребекка Кэллоуэй
 Жасмин Джессика Энтони — Эми Кэллоуэй

Эпизоды

См. также 
«Западное крыло (телесериал)»

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Драматические телесериалы США
Политические телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Вашингтоне
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 2006 году